Alaró är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Alaró ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Alaró är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Alaró. Runt Alaró är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Palma de Mallorca,  km sydväst om Alaró. Trakten runt Alaró består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna